Marco Cecchinato var regerande mästare, men förlorade i den första omgången mot Roberto Carballés Baena.

Casper Ruud blev den första norsk att vinna en titel på ATP-touren då han besegrade Pedro Sousa med 6–1, 6–4 i finalen.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna började spela i den andra omgången. 

 Diego Schwartzman (Semifinal, drog sig ur)
 Guido Pella (Kvartsfinal)
 Dušan Lajović (Kvartsfinal)
 Borna Ćorić (Andra omgången)
 Cristian Garín (Drog sig ur)
 Laslo Đere (Andra omgången)
 Albert Ramos Viñolas (Andra omgången)
 Casper Ruud (Mästare)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Alejandro Davidovich Fokina (Första kvalomgången)
  Salvatore Caruso (Första kvalomgången)
  Attila Balázs (Första kvalomgången)
  Federico Coria (Första kvalomgången)
  Federico Gaio (Första kvalomgången)
  Jozef Kovalík (Kvalificerad)
  Gianluca Mager (Första kvalomgången)
  Facundo Bagnis (Kvalificerad)

Kvalificerade
  Jozef Kovalík
  Facundo Bagnis
  Pedro Martínez
  Filip Horanský

Lucky losers
  Pedro Sousa
  João Domingues

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2020 – Singel
Argentina Open 2020 – Singel